Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Germain-des-Bois – Cher
Saint-Germain-des-Bois – Nièvre